Фандирање је алокација специфичне количине новца који се користи за спровођење програма организације за одређени временски период.

Литература 
 

Привреда